Nelson Mandela, voormalig president van Zuid-Afrika
Winnie Mandela, een Zuid-Afrikaans activiste, voormalig echtgenote van Nelson Mandela
Mandela (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Rome

Zie ook
Mandala